Жабенец

 Жабенец — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».
 Жабенец — поселение в Польше, входит в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство.